Giuseppe Garritano (1924-2013) – giornalista, traduttore e storico della Resistenza
 Luca Garritano (1994) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Mariafrancesca Garritano, in arte Mary Garret (1978) – ballerina italiana
 Salvatore Garritano (1955) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante